Лэпъю — название рек в Республике Коми:

Лэпъю (верхний приток Лузы)
Лэпъю (нижний приток Лузы)
Лэпъю (приток Маджи)
Лэпъю (приток Пожега)
Лэпъю (верхний приток Сысолы)
Лэпъю (нижний приток Сысолы)